Penčice je název více sídel:

 Penčice (Jevany) – středověká vesnice
 Penčice (Přerov) – vesnice a součást města Přerov